Henri Roy peut désigner :
 Henri Roy (1873-1950), député puis sénateur français ;
 Henri Roy, actuel maire et conseiller général de Neuvic (Corrèze).